Нико́ль Ди́ксон (; 1 января 1969, Сидней, Новый Южный Уэльс, Австралия) — австралийская актриса.

Биография 
Николь Диксон родилась 1 января 1969 года в Сиднее (штат Новый Южный Уэльс, Австралия), а выросла в пригороде .

За свою 18-летнюю кинокарьеру, которая длилась в 1988—2006 года, Николь снялась в пяти фильмах и телесериалах. Диксон наиболее известна ролью  из телесериала «», в котором она снималась в 1988—1995 гг.

С июня 1990 года Николь замужем за Джеймсом Беллом. У супругов есть двое детей.

Ссылки 
 

Актрисы мыльных опер Австралии
Участники шоу «Survivor»